

Geografia
 Cerano – comune italiano in provincia di Novara
 Cerano d'Intelvi – comune italiano in provincia di Como
 Cerano – contrada di Brindisi sulla costa adriatica
 Monte Cerano – montagna delle alpi Pennine

Mitologia
 Cerano – figlio di Clito, fu padre di Poliido
 Coirano o Cerano – prese parte alla guerra di Troia col ruolo di auriga e venne ucciso in combattimento da Ettore

Persone
 Giovanni Battista Crespi detto Cerano – pittore italiano